Пшиборовский, также Пржиборовский ():

 Пшиборовский, Валерий (1845—1913) — польский беллетрист и публицист.
 Пшиборовский, Йозеф (Józef Tomasz Przyborowski, 1823—1896) — польский учёный.

Примечания